Salford ist der Name folgender Orte:

 Salford, Greater Manchester, Großbritannien
 Salford (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 City of Salford, ein Verwaltungsbezirk mit dem Status eines Metropolitan Borough in der Grafschaft Greater Manchester in England
 Salford (Kanada), Ontario, Kanada
 Salford (Bedfordshire), Bedfordshire, Großbritannien